Mužská čtyřhra Open 13 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla francouzská dvojice Julien Benneteau a Nicolas Mahut, která dohrála v semifinále na raketách Klaasena s Venusem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený jihoafricko-novozélandský pár Raven Klaasen a Michael Venus, který za 82 minut ve finále zdolal novozélandsko-britské turnajové čtyřky Marcuse Daniella s Dominicem Inglotem. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Klaasen vybojoval čtrnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Venuse to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Michael Venus (vítězové)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018